

Geografia

India
 Panna – città dell'India
 Distretto di Panna – distretto dell'India
 Stato di Panna – stato principesco dell'Impero indiano
 Parco nazionale di Panna – parco nazionale dell'India

Italia
 Panna – frazione del comune di Scarperia

Altro 
 Panna – derivato del latte
 Panna – variante ungherese del nome proprio di persona Anna
 Acqua Panna – marchio italiano di acqua minerale 
 Villa Panna – villa in Toscana

Pagine correlate
Panne
Panno (disambigua)